Polled angus é uma raça bovina de origem inglesa, desenvolvida no condado de Angus. Caracteriza-se por grande massa muscular nos quartos posteriores, e carne marmorizada, ou seja, entremeada de feixes, gordurosos que lhe dão apreciável sabor e maciez quando assada. Polled quer dizer mocho (sem aspas).

A pelagem normal é preta. Há a variante vermelha: Red angus''.

Bovinos